

Sigle 
 Geosynchronous Orbit – Orbita geosincrona
 Gliozzi, Scherk, Olive  – ideatori della Proiezione GSO, usata nella teoria delle stringhe

Aziende
 GSO – Guan Sheng Optical, azienda taiwanese produttrice di ottiche e telescopi

Codici 
 GSO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Piedmont Triad di Greensboro (Stati Uniti d'America)

Sport 
 GSO – Gruppo Sportivo Oratorio Pallavolo Femminile Villa Cortese, squadra di pallavolo italiana